Miejscowości w USA:
 Cotter – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Cotter – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa

Australia:
 Cotter – rzeka w Australijskim Terytorium Stołecznym